Andrea Palladio, italiaans architect (1508-1580)
Palladio (Karl Jenkins), muziekcompositie uit 1995 van Karl Jenkins